Anastácia de Sirmio, a santa que é geralmente conhecida como "Santa Anastácia" no ocidente
 Santa Anastácia, a Patrícia
 Anastásia Nikolaevna Romanova, princesa russa canonizada no século XX
 Santa Anastácia da Sérvia (Anastasija)

Outros 
  Basilica di Sant'Anastasia al Palatino, em Roma
 Santa Anastácia (título cardinalício) - um dos títulos cardinalícios.

Desambiguações de antropônimos